Игры квалификационного турнира прошли с 8 по 10 января. Теннисисты, разбитые на двенадцать восьмёрок, выявляли недостающих участников основного турнира.

Посев 

  Шэрон Фичмен (Первый раунд)
  Коко Вандевеге (Первый раунд)
  Йоханна Конта (Второй раунд)
  Анна-Лена Фридзам (Первый раунд)
  Катажина Питер (Победитель квалификации)
  Марина Заневская (Первый раунд)
  Хезер Уотсон (Победитель квалификации)
  Магда Линетт (Второй раунд)
  Кристина Плишкова (Второй раунд)
  Вера Душевина (Финальный раунд)
  Шелби Роджерс (Второй раунд)
  Анна Татишвили (Победитель квалификации)
  Клер Фёэрстен (Финальный раунд)
  Ирина-Камелия Бегу (Победитель квалификации)
  Александра Панова (Второй раунд)
  София Арвидссон (Первый раунд)
  Андреа Главачкова (Второй раунд)
  Матильда Юханссон (Второй раунд)
  Марта Сироткина (Финальный раунд)
  Мария Жуан Кёлер (Первый раунд)
  Ольга Пучкова (Первый раунд)
  Сесиль Каратанчева (Первый раунд)
  Ирина Фалькони (Финальный раунд, Lucky Loser)
  Ан-Софи Местах (Второй раунд)

Победители квалификации 

  Ирина-Камелия Бегу
  Белинда Бенчич
  Карина Виттхёфт
  Луция Градецкая
  Зарина Дияс
  Дуань Инъин
  Ана Конюх
  Алла Кудрявцева
  Катажина Питер
  Катерина Синякова
  Анна Татишвили
  Хезер Уотсон

Сетка квалификации

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10

Группа 11

Группа 12

Ссылки 
 

Взрослые